Ніщо не вічне — американський науково-фантастичний комедійно-драматичний фільм 1984 року.
 Ніщо не вічне — 9-й епізод одинадцятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Ніщо не вічне — роман Сідні Шелдона 1994 року.
 Ніщо не вічне — роман Родеріка Торпа 1979 року (екранізований як «Міцний горішок»).